Lushta steht für:

 Lushta (Fluss), Nebenfluss des Ibar im Kosovo
 Lushta (Ort), Ort in der Gemeinde Mitrovica e Jugut im Kosovo

Personen:

 Riza Lushta (1916–1997), albanischer Fußballspieler